gmina Górzno (powiat brodnicki) – województwo kujawsko-pomorskie
 gmina Górzno (powiat garwoliński) – województwo mazowieckie